Браян Літтл () — анлгійське ім'я та прізвище.

Відомі носії

 Вільям Браян Літтл (1942–2000) — американський підриємець
 Браян Літтл (футболіст) (1953) — ангілйський футболіст і тренер

Сторінки зі списками однофамільців-тезок